Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2020 enthält alle Personen, die im Jahr 2020 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es mit Stand 31. Dezember 2020 fünfzig gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Literatur

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)